Christopher Hill – storico britannico
 Christopher Joseph Vogel Hill (n. 1983) – cestista statunitense
 Chris Hill (n. 1975) – triatleta australiano